Dagyab Rinpoche (tib. brag g.yab rin po che; chin. Chaya huofo  u. a.) bezeichnet:

 Dagyab Hutuktu, eine Inkarnationsreihe der Dagyab Rinpoches, Dagyab Chetshang (brag g.yab che tshang bzw. brag g.yab che bzang) Rinpoches  (Kuutuktu) oder Loden Sherab Rinpoches aus dem Gelugpa-Kloster Trashi Chödzong (bkra shis chos rdzong)
 Loden Sherab Dagyab (* 1940), den gegenwärtigen 9. Vertreter dieser Reihe